Александр Чернышов:
* Чернышов, Александр Викторович (род. 1980) — Герой Российской Федерации.
 Чернышов, Александр Игоревич (род. 1992) — российский биатлонист.

См. также 
 Чернышёв, Александр